Герман Йоахим Банг (; 20 апреля 1857, Ассербале, Альс — 29 января 1912, Огден, США) — датский писатель, критик, журналист и деятель театра. Банг известен своим импрессионистским стилем.

Биография 
Из старинного рода, сын пресвитерианского священника, родственник Грундтвига, рано потерял мать. Начинал как журналист. В 1880-е годы много жил за границей (Берлин, Вена, Майнинген, Прага). Испытал воздействие натурализма, в литературно-критических статьях развивал идеи натуралистов. Дружил с Ибсеном. Увлекался театром, был директором театра в Берлине, Мюнхене и Копенгагене.

Личная жизнь и смерть 
По желанию своего деда Олуфа Лундта Банга (Oluf Lundt Bang) с 1875 Банг начинает изучать юриспруденцию и государственную деятельность в университете Копенгагена, намереваясь стать дипломатом. Однако в 1877 году он прерывает учёбу и после многочисленных неудачных попыток в роли актёра театра начинает работать с 1878 года журналистом в ведущей консервативной газете Копенгагена «Dagbladet». С 1879 года Банг получает должность журналиста в газете «Nationaltidende», которая нацелена на коммерсантов и чиновников. Здесь у писателя появляется возможность усовершенствовать такую новую форму как фельетон или как он сам говорил писать « новым и смутным образом». В рубрике «Vekslende Themaer» в течение 4 лет Бангом будут написаны более 200 воскресных фельетонов практически обо всем, что происходит в Копенгагене в королевской семье Кристиана IX.
Очень скоро Банг становится значительным писателем своего времени, хотя о нём и бытуют противоречивые мнения. Банг живёт жизнью Денди, не скрывая свои гомосексуальные наклонности, что приводит к враждебному отношению к нему и даже изоляции. Его первый роман «Безнадежные поколения» вызывает скандал и из-за «аморальности» запрещён.
У автора наблюдаются частые депрессии, а также эпилептические припадки как результат наркотической зависимости.
Банг умирает в поезде в США, куда он приехал с курсом публичных лекций.

Похоронен на Западном кладбище Копенгагена.

Творчество 
Основная тема Банга — процесс неуклонного социального распада и вырождения.

Произведения 
Первые произведения Банга были написаны в форме эссе, в 1880 году появляется его первый роман под названием «Безнадежные поколения», который однако был за «непристойность» конфискован и запрещён.
В начале своей литературной карьеры Банг ещё предан натурализму и находится под влиянием таких авторов как Эмиль Золя, Генрик Ибсен и Чарльз Дарвин. Даже Иван Сергеевич Тургенев послужил образцом для Банга.
В своём дальнейшем художественном развитии становится Банг создателем датского импрессионизма, а позже датского декадентства. Мастерски изображает Банг не только жизни «незначительных» людей, но и одинокие женские образы.

 Безнадежные поколения/ Haabløse Slægter (1880, роман, был осуждён как порнографический)
 Федра/ Fædra (1883, роман)
 Эксцентрические новеллы/ Excentriske Noveller (1885)
 У дороги/ Ved Vejen (1886, роман, входит в Датский культурный канон, экранизирован Максом фон Сюдовым в 1988)
 Стукко / Stuk (1887, роман)
 Тине/ Tine (1889, роман, экранизирован в 1964)
 Под ярмом/ Under Aaget (1890)
 Десять лет/ Ti Aar (1891, воспоминания)
 Серый дом/ Det graa hus (1901, воспоминания)
 Михаэль/ Mikaël (1904, роман, экранизирован Морицем Стиллером, 1916, и Карлом Теодором Дрейером, 1924)
 Без родины/ De uden Fædreland (1906, роман)

Экранизации 
Многие произведения Банга были экранизированы. В числе экранизаций:
 «Любовь или страсть», фильм А. Уральского 1917 г. по отдалённым мотивам романа «Михаэль» (не сохранился)
 фильм «Четыре дьявола» Мурнау по рассказу из сб. Эксцентрические новеллы (1928, плёнка утеряна),
 «Катинка» Макса фон Сюдова (1988),
 «Михаэль» Теодора Дрейера,
 «Негодяй» Альфреда Хичкока.

Образ в культуре 
На биографии писателя построен роман датского прозаика Доррит Виллумсен (1996, переведён на шведский и норвежский языки, литературная премия Северного Совета).

Издания на русском языке 
 Полное собрание сочинений. Т. 1—10. М., 1910—1913
 Избранное/ Сост. Ю. Яхнина. М.: Художественная литература, 1974

Примечания

Литература 
 Левинсон А. Я. Поэт безнадежных поколений. М., 1912
 Herman Bang/ Joachim Kersten (Hrsg.). Hamburg; Zürich: Arche Literatur Verlag, 2009
 Бент, Марк Иосифович. «Индивидуальная духовная жизнь» в произведениях Германа Банга: к 100-летию со дня рождения // Известия высших учебных заведений: Уральский регион. 2012. № 4.

Ссылки 

Литературные критики Дании
Похороненные на Западном кладбище (Копенгаген)